Пичаевский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Пичаевский сельсовет — в Жердевском районе Тамбовской области.
 Пичаевский сельсовет — в Пичаевском районе Тамбовской области.